Schmoller ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schmoller (1916–1985), deutsch-britischer Kunstsammler und Buchdesigner 
 Hermann von Schmoller (1840–1914), deutscher Eisenbahningenieur und württembergischer Baubeamter
 Johannes Schmoller (1607–1688), Kriegssekretär Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar
 Kurt Schmoller (* 1959), österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Tanya Schmoller (1918–2016), britische Kunstsammlerin 

Siehe auch:
 Schmöller